Tendron peut désigner :

Patronyme 

 Madeleine Hyacinthe Claude Tendron de Vassé (1773-1848), homme politique français ;
 René Tendron (né en 1934), journaliste français.

Pseudonyme 
 Marcel Tendron, nom de plume de Marc Elder (1884-1933), écrivain français.

Toponyme 
 Tendron, commune française située dans le département du Cher

Autres 

Le tendron est la paroi abdominale du bœuf ou du veau, morceau à braiser.

Voir aussi 
 Le Tendron d'Achille, court-métrage français